

Cinema 
 Treno (Train) – cortometraggio del 1966 diretto da Peter Greenaway
 Terror Train – film del 1980 diretto da Roger Spottiswoode
 Train – film del 2008 diretto da Gideon Raff

Geografia 
 Train – comune della Baviera in Germania

Letteratura 
 Train – romanzo di Pete Dexter del 2003

Musica 
 Train – gruppo musicale rock statunitense
 Train – album dei Train del 1999
 Train – singolo dei Goldfrapp del 2003, dall'album Black Cherry
 Train – singolo dei 3 Doors Down del 2008, dall'album 3 Doors Down

Altro 
 Train – suono di origine non identificata
 Train – drama coreano del 2020.ì